Belgien Rundt 2017 var den 87. udgave af det belgiske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 24. til 28. maj 2017. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2017 og var i kategorien 2.HC. Den samlede vinder af løbet blev Jens Keukeleire, der kørte for det belgiske landshold.

Ryttere og hold

Danske ryttere
Matti Breschel kørte for 
Lasse Norman Hansen kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Resultater

Eksterne henvisninger 
 
 

2017
UCI Europe Tour 2017